Die Bayer-Bezeichnungen von R bis T.



 Reticulum (Netz) 

 Sculptor (Bildhauer) 

 Scorpius (Skorpion) 

 Scutum (Schild) 

 Serpens (Schlange) 

 Sextans (Sextant) 

 Sagitta (Pfeil) 

 Sagittarius (Schütze) 

 Taurus (Stier) 

 Telescopium (Teleskop) 

 Triangulum (Dreieck) 

 Triangulum Australe (Südliches Dreieck) 

 Tucana (Tukan)

Legende

Siehe auch 

 Liste der Flamsteed-Bezeichnungen von R bis T

BayerBezeichnung R